Glenrothes bezeichnet:

 Glenrothes, schottische Stadt
 Glenrothes (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Glenrothes (Whiskybrennerei), Whiskeybrennerei in Schottland